Кременецкие горыː

 Кременецкие горы — уступ Подольской возвышенности на Украине.
 Кременецкие горы — национальный природный парк на Украине.